El término Danger puede hacer referencia a:

Música 
Artistas
 Danger, músico francés de música electrónica.
Canciones
 Danger (1983), canción de Mötley Crüe - del álbum Shout at the Devil.
 Danger (1985), canción de AC/DC - del álbum Fly on the Wall.
 Danger (2007), canción de Hilary Duff - del álbum Dignity.
 Danger (1982), canción de Kiss - del álbum Creatures of the Night.